Axel Hasselrot kan syfta på:

* Axel Hasselrot (1845–1921), svensk präst
 Axel Hasselrot (1883–1945), svensk ingenjör och jurist

Se även 
 Carl-Axel Hasselrot